Il doppio del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Boris Becker e Patrik Kühnen che hanno battuto in finale Scott Davis e David Pate 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Scott Davis /  David Pate (finale)
 Jim Grabb /  Jim Pugh (primo turno)

 Jaroslav Navrátil /  Mark Woodforde (semifinali)
 Mansour Bahrami /  Michael Mortensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Frankfurt Grand Prix 1987